Buonarroti puede referirse a :

 Michelangelo Buonarroti (1475-1564), conocido como Miguel Ángel, artista italiano del Renacimiento;
 Filippo Buonarroti (1761-1837), conocido como Philippe Buonarroti, revolucionario francés de origen italiano y miembro de la Carbonería;
 Casa Buonarroti, museo dedicado a Miguel Ángel Buonarroti en Florencia (Italia).